Paneci de Leontins o Paneti de Leontins, tirà de Leontins el 608 aC
 Paneci de Tenos o Paneti de Tenos, militar de Tenos
 Paneci de Rodes o Paneti de Rodes, gramàtic grec
 Paneci (filòsof), filòsof estoic del segle II aC.